Joseph McFadden sont des noms pouvant désigner:

Joseph Patrick McFadden (1947-2013), évêque catholique américain
Joseph McFadden (né en 1975), acteur britannique

Voir aussi

McFadden, Joseph